Сезон 1961 — четвёртый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР. Команда завоевывает первые медали в истории. Такого успеха «горняки» добились при молодом тренере Владимире Котлярове, возглавлявшем ранее алматинские футбольные команады.
С Алма-Аты и были приглашены новые игроки команды, которые сразу же вошли в основной состав и помогли добиться поставленных целей. Одним из таких стал Геннадий Костюченко, ставший лучшим бомбардиром «Шахтёра» по итогам сезона.

Чемпионат СССР 1961 (класс «Б»)

2 зона Союзных республик 

Начало сезона карагандинский «Шахтёр» начал крайне не удачно. В 4-х стартовых играх лишь 2 очка и только 2 гола забитых Вениамином Чуваковым. Но начиная с 4-го тура, «горняки» провели беспроигрышную серию из 9 матчей. Это позволило после первого круга чемпионата закрепиться на четвертом месте. Позже «Шахтёр» добился еще одной беспроигрышной серии из 11 матчей. Клуб уже вел борьбу за лидерство с командой Торпедо из города Кутаиси, но последняя неудачная серия выездных матчей не позволила закрепится на первой позиции. В итоге 2 место и первое призовое для команды из Караганды.

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1961 на сайте footballfacts.ru

1961
Сезоны футбольных клубов 1961